

Клудно () — село в гміні Венява Пшисуського повіту Мазовецького воєводства
 Клудно () — село в гміні Кльвув Пшисуського повіту Мазовецького воєводства

 Клудно () — село в гміні Вартковіце Поддембицького повіту Лодзинського воєводства